Der Snowboard Parallel-Riesenslalom der Männer bei den Olympischen Winterspielen 2018 wurde am 24. Februar im Bokwang Phoenix Park ausgetragen. Insgesamt traten 32 Athleten aus 16 Nationen in dieser Disziplin an und versuchten sich zu in zwei Läufen für die Finalrunde zu qualifizieren. Die 16 zeitschnellsten Snowboarder traten dann in der Finalrunde in Zweierduellen im K.-o.-System gegeneinander an.

Der Schweizer Nevin Galmarini konnte sich im Finale gegen den Südkoreaner Lee Sang-ho durchsetzen und wurde dadurch Olympiasieger. Im kleinen Finale konnte Žan Košir von der slowenischen Olympiamannschaft gegen Sylvain Dufour aus Frankreich gewinnen.

Ergebnisse

Qualifikation

Finalrunde

Medaillengewinner

Weblinks 
 Ergebnisse Qualifikation, Finalrunde und Gesamt auf der offiziellen Webseite der Olympischen Winterspiele 2018

Parallel-Riesenslalom Männer